3839 Боґаєвський (3839 Bogaevskij) — астероїд головного поясу, відкритий 26 липня 1971 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,472.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (3801-3900)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1971
Головний пояс астероїдів